Бруй Денис Вадимович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Бруй Микола Віталійович (нар. 6 березня 1986, м. Чернігів, Українська РСР — пом. 26 липня 2014, с. Красне, Краснодонський район, Луганська область, Україна) — український військовик.
 Бруй Оксана Миколаївна (нар. 3 серпня 1971, с. Войтове, Згурівський р-н, Київська обл., Українська РСР) — українська бібліотекарка, громадська діячка, директорка науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», президент ВГО Українська бібліотечна асоціація, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

 Ле-Бруй-Монбер, Ле-Бруй-Монбе́р (фр. Le Brouilh-Monbert) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.

Примітки